

Geografia 
 Herdorf – città della Renania-Palatinato in Germania
 Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf – comunità amministrativa nel circondario di Altenkirchen della Renania-Palatinato in Germania

Persone 
 Anne-Cathrine Herdorf – cantante danese